poniedziałek − dzień tygodnia
 Poniedziałek − polski film z 1998 r.
 Poniedziałek – album z muzyką do filmu wydany w 1999 r.
 Poniedziałek − japoński film z 2000 r.
 Poniedziałek - singel Katarzyny Groniec

Osoby o nazwisku Poniedziałek
 Jacek Poniedziałek − aktor